Радиоастрономическая обсерватория (РАО) «Бадары» расположена в урочище Бадары Тункинского района республики Бурятия, Россия. Введена в опытную эксплуатацию в 2005 году. Является подразделением Института прикладной астрономии РАН (ИПА РАН) — Иркутский отдел.
Данная обсерватория является третьей из трёх наблюдательных пунктов радиоинтерферометрической сети «Квазар-КВО»; остальные две станции сети «Квазар-КВО» — «Зеленчукская» (Карачаево-Черкесия) и «Светлое» (Ленинградская область).

В 1,5 км на юго-западе находится Радиоастрофизическая обсерватория «Бадары».

Руководители обсерватории 
 2005—2011: Сергеев Роман Юрьевич.
 2011: Дзюба Дмитрий Николаевич (и. о.).
 с 2011: Шпилевский Владимир Владиславович (и. о.).
 Олифиров Валерий Григорьевич.

Инструменты обсерватории 

 РТФ-32 — полноповоротный прецизионный радиотелескоп с диаметром главного зеркала D = 32 м и фокусным расстоянием F = 11,4 м; рабочий диапазон длин волн от 1,35 до 21 см; антенная система — модифицированная схема Кассегрена. Конструкция РТФ-32 разработана ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова.
 РТ-13 — 13-метровый радиотелескоп, построен в 2014 году.
 WXT510 (Vaisala) — автоматическая цифровая метеостанция.
 Javad GNSS Delta-G3T — GPS/ГЛОНАСС-приёмник.

Направления исследований 
 РСДБ-наблюдения в рамках сетей IVS и «Квазар-КВО»
 астрометрические и геодинамические наблюдательные программы

См. также 
 Саянская обсерватория ИСЗФ СО РАН

Примечания

Ссылки 
 Карта на wikimapia.org с указанием объектов на территории обсерватории
 Введён в строй третий радиотелескоп РСДБ-сети «Квазар»
 В Тункинской долине завершается строительство радиотелескопа
 Завершаются работы по созданию третьего радиотелескопа глобального проекта «КВАЗАР»
 С открытием в Тункинском районе Бурятии радиоастрономической обсерватории «Бадары» завершилось создание в России крупного радиоинтерферометрического комплекса «Квазар-КВО»
 Путин поздравил участников проекта «Квазар-КВО»

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Badary»

Астрономические обсерватории России
Здания и сооружения, построенные в 2005 году в России
Наука в Бурятии
Радиоастрономические обсерватории
2000-е годы в Бурятии
2005 год в Бурятии
2005 год в науке